

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Leonard Woolley, (1880-1960), archéologue britannique ;
 Michael-Leon Wooley, (1971- ), acteur américain ;
 Sheb Wooley, (1921-2003), acteur américain.
 Trevor Wooley (né en 1964), mathématicien britannique.

Homonymie de patronyme